Кубок Чести Уругвая () или Кубок Чести Премьер-министра Уругвая () — футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в начале XX века в Монтевидео. Он был аналогом Кубка Чести Аргентины, проводимом в Буэнос-Айресе.

Игры

Титулы 
  Уругвай:8 (1911, 1912, 1913, 1914, 1918, 1919, 1920, 1922).
  Аргентина: 5 (1915, 1916, 1917, 1923, 1924).

Ссылки 
 Copa Premio Honor Uruguayo на rsssf.com

Соревнования национальных сборных по футболу
Международные соревнования по футболу в Уругвае